V.I.S.B.A. è l'associazione Volontari Internazionali Scuola Beato Angelico. Al 22 marzo 2017 risulta fra le ONG riconosciute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Storia 
L'associazione ha iniziato la propria attività nel 1963 proponendo ai propri soci la realizzazione di piani di sviluppo nel terzo mondo; dal 1971 è affiliata alla FOCSIV.

Ha sede legale a Milano e sede operativa a Faenza; ha formato e inviato, fino all'agosto 1975, 25 volontari.

Pubblicazioni 
Ha pubblicato o pubblica:
 LMS News, mensile;
 Gentes, mensile sui problemi del Terzo mondo e del volontariato;
 4 dossiers all'anno sui problemi della cooperazione tecnica.

Note 

Organizzazioni non governative